Да́лек — вымышленное существо британского научно-фантастического телесериала «Доктор Кто».

«Далек» также может означать:
 «Далек» — серия «Доктора Кто», выпущенная в 2005 году;
 «Далеки» — вторая серия «Доктора Кто», вышедшая в 1963—1964 гг.

См. также 
 Далеки (значения)
 Игра «City of the Daleks» из серии «Doctor Who: The Adventure Games»